Eliminacje strefy CEV do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018 odbywały się od 23 maja 2016 do 27 sierpnia 2017 w trzech rundach kwalifikacyjnych i brały w nich udział 42 reprezentacje. Eliminacje wyłoniły 8 zespołów, które awansowały do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018.

Uczestnicy

Pierwsza runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 23 maja – 26 czerwca 2016 r. W tej rundzie brało udział 8 zespołów z Federacji Małych Państw. Runda ta była jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Europy Małych Państw 2017. Drużyny zostały rozlosowane do dwóch grup metodą serpentyny według końcowej klasyfikacji Mistrzostw Europy Małych Państw 2015. Skład grup przedstawia tabela:

Rozgrywki były prowadzone systemem kołowym, "każdy z  każdym" bez meczów rewanżowych. Zwycięzcy każdej z grup awansowali do drugiej rundy kwalifikacyjnej oraz do rundy finałowej Mistrzostw Europy Małych Państw 2017.

Wyniki

Grupa A 
 Torshavnar Ittrottar – og Samkomuholl, Thorshavn, Wyspy Owcze

Grupa B 
 d'Coque "Gymnase", Luksemburg, Luksemburg

Druga runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 30 maja – 4 czerwca 2017 r. W tej rundzie do dwóch zwycięskich drużyn z pierwszej rundy dołączyły pozostałe 34 zespoły uczestniczące z eliminacjach. Zostały one rozlosowane do sześciu grup po sześć drużyn w każdej. Przed losowaniem grup zostali wybrani gospodarze turniejów grupowych. Rozgrywki były prowadzone systemem kołowym, "każdy z  każdym" bez meczów rewanżowych. Zwycięzca każdej z grup awansował do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018. Zespoły z drugich miejsc wzięły udział w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej.

Wyniki

Grupa A 
 Dvorana Gradski vrt, Osijek, Chorwacja

Grupa B 
 Hala Torwar, Warszawa, Polska

Grupa C 
 Hristo Botev Hall, Sofia, Bułgaria

Grupa D 
 Lange Munte, Kortrijk, Belgia

Grupa E 
 Baku Crystal Hall, Baku, Azerbejdżan

Grupa F 
 Centro Cultural de Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugalia

Trzecia runda kwalifikacyjna 
Runda była rozgrywana w dniach 22 – 27 sierpnia 2017 r. W tej rundzie uczestniczyło sześć drużyn z drugich miejsc w grupach z rundy drugiej. Przed rozpoczęciem rozgrywek został wybrany gospodarz turnieju. Rozgrywki były prowadzone systemem kołowym, "każdy z  każdym" bez meczów rewanżowych. Dwie najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018.

Wyniki

Grupa G 
Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam, Holandia

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018
 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018

Linki zewnętrzne 
 Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018 na oficjalnej stronie CEV

Przypisy 
 http://sportowefakty.wp.pl/siatkowka/577079/fivb-rozpoczyna-przygotowania-do-mistrzostw-swiata-2018-nikt-nie-zagra-mniej-niz

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2018
2016 w piłce siatkowej
2017 w piłce siatkowej
2016 w Europie
2017 w Europie